Джон Изнер — первый победитель уинстон-сейлемского турнира в мужском одиночном разряде. В полуфинале им переиграна первая ракетка турнира — соотечественник Энди Роддик.

Общая информация 
Джон Изнер не проиграл ни одного финала соревнования основного тура ассоциации, где играл против несоотечественника. Американцам же он проиграл все решающие игры.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго круга.

  Энди Роддик (Полуфинал)
  Юрген Мельцер (Второй раунд)
  Александр Долгополов (Четвертьфинал)
  Джон Изнер (Титул)
  Николай Давыденко (Третий раунд)
  Кевин Андерсон (Отказ)
  Хуан Монако (Четвертьфинал)
  Маркос Багдатис (Четвертьфинал)

<li>  Сергей Стаховский (Четвертьфинал)
<li>  Робин Хасе (Полуфинал)
<li>  Дмитрий Турсунов (Второй раунд)
<li>  Пабло Андухар (Второй раунд)
<li>  Яркко Ниеминен (Третий раунд)
<li>  Григор Димитров (Третий раунд)
<li>  Сантьяго Жиральдо (Третий раунд)
<li>  Игорь Куницын (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Уинстон-Сейлема по теннису 2011